Рыпушка́льская во́лость — волость в составе Олонецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Рыпушкалицы.

В состав волости входили сельские общества, включающие 120 деревень:
 Верховское общество
 Ильинское общество
 Ладвинское общество
 Рыпушкальское общество
 Рышкальское общество
 Улванское общество
 Юксильское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 6640 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 6218 человек. В волости насчитывалось 1703 лошади, 4114 коров и 3347 голов прочего скота.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 августа 1920 года в населённых карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна и волость вошла в состав Карельской трудовой коммуны. В 1923 году волость вошла в состав образованной Автономной Карельской ССР.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена.

В настоящее время территория Рыпушкальской волости относится в основном к Олонецкому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 70).
 Рыпушкальская волость

Волости Олонецкого уезда
Олонецкий район